Daučík ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Daučík (1910–1986), slowakischer Fußballspieler und -trainer
 Karol Daučík (1912–1990), slowenischer Fußballspieler und Chemiker 
 Yanko Daučík (1941–2017), tschechoslowakisch-spanischer Fußballspieler